Upanema kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Upanema (ort), Rio Grande do Norte, 
 Upanema (kommun), Rio Grande do Norte, 

Robotskapade Brasilienförgreningar